Ка́рлос Арно́льдо Сальси́до Фло́рес (; 2 апреля 1980, , Халиско) — мексиканский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Карлос Сальсидо начал свою профессиональную карьеру в мексиканском клубе «Гвадалахара» в 2001 году. Он дебютировал в чемпионате Мексики 22 июля 2001 года. В общей сложности за 5,5 лет выступлений за «Гвадалахару» Сальсидо сыграл 105 игр и забил 2 гола.

После чемпионата мира 2006 года игроком интересовались многие европейские клубы. 10 июля 2006 года Сальсидо подписал 4-летний контракт с «ПСВ».

Дебют Сальсидо за «ПСВ» состоялся 13 августа 2006 года в матче против «Аякса». Свой первый гол за «ПСВ» он забил 18 ноября 2006 года «Эксельсиору». Первый сезон в «ПСВ» прошёл отлично. В Эредивизие Сальсидо сыграл в 33 из 34 матчах команды, и стал чемпионом Нидерландов вместе с командой. В общей сложности, в первом сезоне в чемпионате и Лиге чемпионов Сальсидо провёл 48 матчей.

В 2007 году после ухода из «ПСВ» Михаэла Рейзигера Сальсидо взял номер «3», такой же как в национальной сборной. Так же он был назначен вице-капитаном команды. 5 декабря 2007 года Сальсидо продлил соглашение с клубом до окончания сезона 2011—2012 года.

В августе 2010 года Карлос Сальсидо перешёл в английский «Фулхэм» за £1,6 млн. Дебют Сальсидо за «дачников» состоялся 28 сентября 2010 года в матче чемпионата Англии против «Блэкберн Роверс». В этом матче Карлос сделал голевую передачу на партнёра по команде Клинта Демпси на 56-й минуте матча, который сравнял счёт в матче — 1:1.

Международная карьера 

Карлос Сальсидо дебютировал в сборной Мексики в 2004 году. В 2005 году Сальсидо сыграл на Кубке конфедераций все 5 матчей сборной Мексики в стартовом составе. В полуфинальном матче против сборной Аргентины в дополнительное время он забил свой первый гол за сборную Мексики.
Сальсидо был включён Рикардо Лаволпе в состав на чемпионат мира по футболу в Германии, где сыграл 4 матча. Летом 2010 года Карлос в составе национальной команды поехал на Чемпионат Мира 2010 в ЮАР, где отыграл все матчи без замен. В составе Олимпийской сборной Мексики, Сальсидо стал олимпийским чемпионом Летних Игр в Лондоне.

Голы за сборную

Достижения 
Командные

 ПСВ
  Чемпион Нидерландов 2006/07
  Чемпион Нидерландов 2007/08
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 2008

 УАНЛ Тигрес
  Чемпион Мексики — Апертура 2011

Международные

 Мексика
  Олимпийские игры 2012
  Золотой кубок КОНКАКАФ 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ПСВ

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Олимпийские чемпионы от Мексики
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Фулхэм»